Горчако́в Серге́й Вячесла́вович (род. 24 апреля 1982 года) — тренер команды ХК «Волга» (Ульяновск). В игровые годы выступал защитником в нескольких хоккейных клубах и сборной Казахстана.

Биография 

Родился в городе Алма-Ата, где в то время играл его отец — Вячеслав Горчаков. В хоккей начал играть в уральском Краснотурьинске. Первый тренер — А. А. Кузнецов. Выступления в высшем дивизионе начал в команде «Сибсельмаш» (01-02), после выступал в командах «СКА-Забайкалец» (03-04), «Зоркий» (05-07,14), «Волга» (08-09,15), «СКА-Нефтяник» (10-13).

Достижения 

  Серебряный призер чемпионата России (1) — 2006/07.
  Бронзовый призер чемпионата России (1) — 2013/14.
  Финалист Кубка России - 2006.
  Финалист Кубка Мира - 2006.
  Финалист Кубка Чемпионов - 2006.

В составе сборной Казахстана 
  Чемпион мира среди младших юношей (1) — 1998.
  Бронзовый призёр чемпионата мира (5) — 2005, 2012, 2013, 2014, 2015.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

Примечания

Ссылки 
 Защитник «СКА-Нефтяника» Сергей Горчаков женился на хабаровчанке
 Профиль на сайте ХК «Зоркий»
 Анкета на сайте ХК «Зоркий»

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Волга»
Тренеры КХМ «Волга»